Politiskolen henviser til flere ting:

 Politiskolen – Politiets centrale uddannelsesinstitution
 Politiskolen (film-serie) – serie af amerikanske film
 Politiskolen (film) – første film i serien